Хайон (Хайюн; Hayyun):

 Хайюн, Аарон бен-Давид (XVII век) — иерусалимский каббалист, член раввината при  (ум.1608); автор комментария к Зогару, небольшая часть которого была издана под заглавием «Machaneh Aharon» (Ливорно,1795).
 Хайюн, Авраам бен-Ниссим (рубеж XV и XVI веков) — португальский писатель, отец дона Иосифа Хайюна, раввина в Лиссабоне; автор этического сочинения «Amarot Tehorot».
 Хайон, Нехемия (1655—1730) — еврейский мыслитель, каббалист и теоретик саббатианства.

Примечания